De wereldkampioenschappen zwemmen 2011 werden van 24 tot en met 31 juli 2011 gehouden in het Shanghai Oriental Sports Center in Shanghai, China. Het toernooi is integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2011.

Kwalificatie 
Voor de eerste maal in de geschiedenis had de FINA kwalificatietijden opgesteld voor deelname aan de wereldkampioenschappen. Een land mocht twee deelnemers afvaardigen wanneer beiden voldaan hadden aan de A-limiet en één deelnemer wanneer die minstens had voldaan aan de B-limiet. Landen waarvan geen enkele zwemmer of zwemster aan de limieten heeft voldaan mochten per sekse één deelnemer inschrijven. Een land kon per estafette maximaal één estafetteploeg inschrijven. Limieten moesten worden gezwommen in de periode 1 maart 2010 tot en met 30 juni 2011.

Programma 

Mannen

Vrouwen

Medailles 
Legenda
 WR = Wereldrecord
 CR = Kampioenschapsrecord

Mannen

Vrouwen

Medailleklassement

Externe links 
  Officiële website
  Wedstrijdschema
  Kwalificatierichtlijnen
  Uitslagen